Rolf Schmidt (ur. 1936) – niemiecki piłkarz
 Rolf Schmidt (ur. 1937) – niemiecki piłkarz
 Rolf Schmidt-Holtz (ur. 1948) – niemiecki dziennikarz i redaktor
 Rolf Schmidt (ur. 1963) – niemiecki żeglarz, olimpijczyk